Nikołaj Pietrowicz Fiodorow (ros. Николай Петрович Фёдоров; ur. 7 kwietnia 1914, zm. 11 maja 1994) – radziecki animator oraz reżyser filmów animowanych.

Filmografia

Reżyser 
«Воплощённая мечта» (1957)
 Królowa Śniegu (Снежная королева) (1957)
«На перекрестке» (1958)
«Старик Перекати-поле» (1960)
«Стрекоза и Муравей» (1961)
«Королева Зубная Щётка» (1962)
«Мультипликационные титры (Большой Фитиль)» (1964)
«Приключения запятой и точки» (1965)

Artysta 
 Szkarłatny kwiat (Аленький цветочек) (1952)
«Храбрый Пак» (1953)

Animator

Bibliografia 
Nikołaj Pietrowicz Fiodorow w bazie Animator.ru
Nikołaj Pietrowicz Fiodorow w bazie IMDb

Radzieccy animatorzy
Radzieccy reżyserzy filmowi
Rosyjscy twórcy filmów animowanych
Urodzeni w 1914
Zmarli w 1994